Chantal Thomass, créatrice de mode, fondatrice de la marque de lingerie du même nom ;
 Michel Thomass, acteur français d'origine russe ; 
 Rosalie Thomass, actrice allemande.